Altaj, Altai of Altay kan verwijzen naar:
 Altaj (gebergte); een gebergte;
 Altaj (volk); een volk;
 Altaj (republiek), een autonome republiek in Rusland;
 Altai (paard); een paardenras;
 Kraj Altaj; een kraj in Rusland;
 Govĭ-Altaj, een provincie in Mongolië;
 Altaj (Mongolië); de hoofdstad van deze provincie Govĭ-Altaj;
 Altay (China); een stad in de provincie Sinkiang in China;
 Altay Izmir; een Turkse sportclub;
 Altay (tank); een gevechtstank van Turkije.

Zie ook:
Altaj-pijpleiding, een geplande pijpleiding.